Violin steht für:
 Violin, Alkaloid, Inhaltsstoff von Duftveilchen
 Violin (Album), Album von Vanessa-Mae
 Violin (Installation), Kunstwerk von Ai Weiwei

Filmtitel:
 The Violin, kanadischer Kurzfilm von George Pastic (1974)
 El Violín, mexikanischer Spielfilm (2005)
 Violin (2011), malaysischer Spielfilm

Violin ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria dal Violin (1696–1782), italienische Geigerin 
 Moriz Violin (1879–1956), österreichisch-US-amerikanischer Pianist, Komponist und Klavierlehrer 

VIOLIN steht für:
 VIOLIN Vaccine Database (Vaccine Investigation and Online Information Network), Impfstoffverzeichnis 

Abkürzung